Pflanzgarten steht für:

 Einrichtungen zur Produktion von Saatgut
 Streckenabschnitt der Nürburgring-Nordschleife